George est la déclinaison anglaise de nom propre français Georges.
George est aussi une divinité

Patronyme 

  ;
 Annissa Essaibi George (1973-), femme politique tuniso-américaine ;
 Anne George (1927-2001), écrivain et poète américaine :
 Brian George (né en 1952), acteur israélien ;
 Danielle George (née en 1994), coureuse cycliste américaine ;
 David Lloyd George (1863-1945), Premier ministre de Grande-Bretagne pendant la Première Guerre mondiale ;
 Devean George (1977-), basketteur professionnel américain ;
 Dylan George (2003-), coureur cycliste australien ;
  ;
 Edmund William George (1908-), homme politique canadien ;
 Émile George, homme politique français ; 
 Francis George (1937-2015), cardinal catholique américain, archevêque de Chicago ;
 Gaspard George (1822-1908), architecte et écrivain français ;
  ;
 Inara George (1974-), auteure-compositrice-interprète américaine de pop et folk ;
 Jean Craighead George (1919-2012), écrivaine américaine ;
 Jean-Pierre George (né en 1940), écrivain et journaliste français ;
  ;
 Leila George (née en 1992), actrice australo-américaine ;
 Lowell George (1945-1979), chanteur, auteur-compositeur, guitariste multi-instrumentiste et producteur de disques américain ;
 Maude George (1888-1963), actrice et scénariste américaine ;
 Maureen George (née en 1955), joueuse zimbabwéenne de hockey sur gazon ;
 Mayron George (1993-), footballeur costaricien ;
 Melissa George (née en 1976), actrice australienne ;
 Megan Lloyd George (1902-1966), femme politique britannique ;
 Michèle George (née en 1974), cavalière belge ;
 Mīria George (née en 1980), dramaturge et réalisatrice néo-zélandaise d'origine maorie et des îles Cook ;
 Nathan George, acteur américain ;
  ;
 Norman George (1946-), homme politique des îles Cook ;
 Paul George (1990-), basketteur américain ;
 Pete George (1929-2021), haltérophile américain ;
 Philip George (1993-), DJ et producteur de musique britannique ;
 Phyllis George (1949-2020), femme d'affaires, actrice et présentatrice sportive américaine ;
 Pierre George (1909-2006), géographe français ;
 Regina George (1991-), athlète nigériane ;
  ;
 Tate George (1968-), joueur américain de basket-ball ;
Tyler George (1982-), curleur américain.

Pseudonyme 

 Gladys George (1904-1954), actrice américaine ;
 Mademoiselle George, comédienne (1787-1867).

Prénom

Monarques 
 George , roi de Grande-Bretagne de 1714 à 1727
 George II, roi de Grande-Bretagne de 1727 à 1760
 George III, roi de Grande-Bretagne de 1760 à 1801, puis roi du Royaume-Uni de 1801 à 1820 et roi de Hanovre de 1815 à 1820
 George IV, roi du Royaume-Uni et de Hanovre de 1820 à 1830
 George V, roi du Royaume-Uni et empereur des Indes de 1910 à 1936
 George VI, roi du Royaume-Uni de 1936 à 1952 et empereur des Indes de 1936 à 1947
 George de Cambridge, prince britannique né en 2013
 George de Lancastre, fils naturel du roi Jean II,  duc de Coimbra, et tige des Lancastre, ducs d'Aveiro

Toponyme 

 George, une localité de l'État de Washington aux États-Unis ;
 George, une ville du comté de Lyon, en Iowa, aux États-Unis ;
 George, une ville d'Afrique du Sud ;
 George, une municipalité locale du district municipal d'Eden dans la province du Cap-Occidental en Afrique du Sud ;
 George, cours d'eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande ;
 George, rivière d'Alaska, dans la région de recensement de Bethel, affluent du fleuve Kuskokwim ;
 Rivière George, un affluent de la baie d'Ungava, au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada ;
 Rue George, à Marseille.

Titres 

 George, un magazine « people » et politique américain (1995-2001) ;
 George, une série de romans britanniques.

Autres 
 George, un chien de compagnie de Nouvelle-Zélande.

Voir aussi 
 
 Avenue Lloyd George à Bruxelles

Homonymie d'hydronyme
Patronyme anglais
Patronyme français
Prénom anglais
Prénom épicène
Homonymie de prénom
Homonymie de localités aux États-Unis